Полосатоклювый арасари () — вид птиц рода арасари семейства тукановых. Встречается в Панаме, Колумбии и Эквадоре. Включён в Красный список угрожаемых видов МСОП со статусом LC (Виды, вызывающие наименьшие опасения).

Описание 
От близкого вида Pteroglossus torquatus отличается более крупными размерами и жёлтой вершиной клюва. Вдоль верхней челюсти проходит чёрная полоса. На задней поверхности шеи каштановая полоса отсутствует. В местах совместного обитания видов известны гибридные формы.

Примечания 

Арасари
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1854 году